European Open 1989 (ICI European Open) var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 30 januari och 11 februari 1989 i Casino de Deauville i Deauville, Frankrike. John Parrott vann turneringen efter att ha slagit Terry Griffiths i finalen med 9-8. Det var den första av Parrotts många turneringssegrar utanför Storbritannien, sex av hans nio rankingtitlar har vunnits utomlands, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att en överväldigande majoritet av rankingturneringarna spelades i Storbritannien under Parrotts karriär.

Detta var första gången en rankingturnering spelades i Europa utanför Storbritannien. Till skillnad från kommande turneringar utanför Storbritannien spelades alla matcher från 32-delsfinalerna i den europeiska arenan, hela 64 spelare fick alltså åka till Frankrike. Flera spelare var av olika orsaker inte tilltalade av att åka dit, och lämnade därför walk over i första omgången, däribland världsettan Steve Davis.

Resultat

Huvudturnering
I huvudturneringen deltog 64 spelare. Nedan redovisas resultaten från och med omgång 2. I första omgången slogs bland andra Tony Drago, Tony Knowles och Neal Foulds ut. Dessutom lämnade ett antal spelare walk-over i första omgången, däribland världsettan Steve Davis, John Spencer och Dean Reynolds.

Källor

Referenser

Externa länkar
Snooker Scene

1989 i Frankrike
Snookersäsongen 1988/1989
1989